Ови́н или Клу́ня — хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой. Овин обычно состоял из ямы, где располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывали снопы. Согласно народным поверьям, в овине обитает овинник. Овины строились в районах с недостаточным числом солнечных дней, например, в центральной и северной России, Белоруссии.

Описание 
Овины бывали рублёные, плетневые (мазаные, ухиченые), битые (глиняные), редко каменные.

Главные части овина:
 яма или ямник, где разводится огонь, обычно прямо, весьма редко в курной печи;
 над ямой сушило, садило, насад или колосник, где, на решетинах, насаживаются снопы, либо в однорядку, огузками на колосники, или всутычь, в разноряд, комлями вверх и вниз, попеременно;
 в сушило входят через сенцы, передовинье, которое в риге бывает обширнее, и в нём тогда идет молотьба и вейка;
 самый овин или колосник покрыт накатом, заваленным землёй, а всё вместе крыто соломой;
 в ямник входят снаружи, через подлаз, подныр, иногда также крытый или ухиченный.

Постройка, объединяющая возможности овина и тока для обмолота зерна, называется гумно.

Фразеологизмы 
 Непрочная хоромина овин.
 Без огня овина не высушишь.
 Хоть овин гори, а молотильщиков корми.
 Хоть овин (дом) огнём гори, а брагу вари.
 Нежто я у Бога овин сжёг или теленка украл? (то есть вина моя непрощенная?)
 Как овин насажённый! (полно, много)
 У нашего господина ни ржи, ни овина.
 Он на пяти овинах молотит.
 Не бежал, а в овин пролежал.
 Проводила (мужа) за овин, да и прощай, жидовин!
 Пока едет до овина, пота дня половина; пока едет до двора, пота завтракать пора.
 Овин меж глаз сгорел, и курева не стало!
 На море овин горит, по небу медведь летит.
 Лёгок на помине, как сноп на овине.
 Расчеши свой овин на голове.
Осудил овин баню, а сам по-чёрному

Загадки 
 Стоит Фрол, и рот пол? (овин)
 Стоит Андрюха, набитое брюхо? (овин)
 Стоит волк, вырван бок/клок? (овин)
 Стоит волчища, выхвачен бочища, не дышит, а пышет? (овин)
 Идёт свинья из овина, с обоих концов по рылу? (ночва)

В искусстве 

Король, «Обыкновенное чудо»:.

См. также 
 Гумно
 Рига
 Сельское хозяйство в Древней Руси
 Сельское хозяйство Русского царства

Примечания

Литература

Ссылки 
 Овин, специально построенное помещение, где крестьяне просушивали зерно
 Овин  // БРЭ

Хозяйственные строения
Крестьянское подворье